Fruupp — музыкальный коллектив из Великобритании, исполнявший в 1971—1976 годах прогрессивную рок-музыку.

История и творчество 
Группа собрана в 1971 году в Белфасте (Северная Ирландия, Великобритания) Винсентом МакКаскером (Vince McCusker), ранее игравшем в полупрофессиональных группах, выступавших на танцах (таких, как «Blues by Five»).

Первый состав 
Изначально в состав вошли:
 МакКаскер в качестве автора музыки и слов песен, гитариста и вокалиста;
 мультиинструменталист Стивен Хьюстон (Stephen Houston) из Ольстерского молодёжного оркестра (Ulster Youth Orchestra), игравший на клавишных, духовых и смычковых струнных;
 поющий басист, также играющий на флейте, Питер Фаррели (Peter Farrelly) и
 Барабанщик Мартин Фой (Martin Foye) из «Fosset's Circus Band».

На позицию лидирующего вокалиста был отобран Майлз МакКи (Miles «Tinhead» McKee), не удержавшийся в группе, после чего эту роль принял на себя Фаррели.

Важную роль в основании (и на протяжении всей деятельности группы) сыграл Пол Чарлз (Paul Charles), выступавший в качестве менеджера, но также внёсший и творческий вклад как композитор, поэт и хореограф.

Название группы, по официальной версии, было именем девушки-привидения, обитавшей в доме, где проходили первые репетиции. По позднейшим воспоминаниям, оно было заимствовано из случайного сочетания букв с переводной картинки-декалькомании и доработано до такого странного вида.

Вскоре после создания группа переезжает в Манчестер (Англия) и начинает интенсивную концертную деятельность (свыше 200 концертов в год).

В 1973 году по приглашению фирмы грамзаписи «Dawn Records» группа записывает свой первый альбом Future Legends, по характеру музыки и звучания сочетающий фолк-рок и прогрессивный рок. Диск содержит композиции МакКаскера, аранжированные при участии Хьюстона, и лишь в одной из них соавтором музыки выступает Чарлз.

В 1974 году, не прекращая концертов, группа записывает второй альбом (Seven Secrets), более прогрессивной направленности (но сохраняющий, как и третий альбом, элементы кельтского фолка), с композициями продолжительностью до 10 минут. Композиции этого альбома написаны уже разными участниками группы, включая Хьюстона, МакКаскера и Чарза.

С интересом встреченные критикой, коммерческого успеха первые два альбома не имели.

В том же 1974 году Fruupp, записав свой третий (концептуальный) альбом The Prince of Heaven’s Eyes, проводят достаточно успешное турне в его поддержку в Великобритании и на континенте.

На ряде концертов турне они выступают вместе с группой «King Crimson», тогдашний участник которой Иэн Макдональд берётся продюсировать следующий их альбом.

После турне 1974 года группу покинул Хьюстон, ушедший в группу «Liberation Suties», игравшую «христианскую музыку».

Второй состав 
Взамен был принят клавишник Джон Мэйсон (John Mason). В изменённом таким образом составе был записан последний альбом группы Modern Masquerades с интересной музыкой, но утративший специфическое звучание, свойственное многогранному таланту Хьюстона и множеству инструментов, которыми тот владеет, в пользу синтетического звука.

Также в этом составе группа выступала ещё полтора года, после чего (в 1976 году) была распущена.

Позднейшая история 
Никто из участников не проявил себя позднее в музыке на сопоставимом с творчеством Fruupp уровне.

Стивен Хьюстон, пережив религиозное обращение и даже послужив некоторое время пастором Методической церкви в Англии и Ирландии, вёл затем новостные телепередачи в Далласе (шт. Техас, США) и, в конце концов, вернулся в Великобританию, осев в гр. Уилшир. Он продолжает играть и записывать музыку, а также поддерживает сайт http://fruupp.com.

Фаррели живёт в Белфасте, в музыкальной активности не замечен.

Мартин Фой после распада Fruupp играл в рок-группах «The Bad Articles» (достаточно широко популярной в Ирландии), «The Crowd» (позднее переименованной в «MGM») и «The Moon».

Винсент МакКаскер играет в группе в баре в Северной Ирландии и работает в музыкальном магазине.

Судьба Джона Мэйсона публике не известна.

Пол Чарлз живёт в Англии, работает менеджером у успешных музыкантов, пишет романы и документальную прозу.

Майлз МакКи после ухода из Fruupp основал группу «Liberation Suite», а сегодня работает на христианском радио.

Хьюстон заявил в 2006 году, что не исключает возможности воссоединения группы для выступлений или записи.

Состав

1971—1974 
 Винсент МакКаскер (Vince McCusker) (гитара, вокал, музыка, слова)
 Стивен Хьюстон (Stephen Houston) (клавишные, гобой, скрипка, виолончель)
 Питер Фаррели (Peter Farrelly) (бас-гитара, флейта, вокал)
 Мартин Фой (Martin Foye) (ударные)

1974—1976 
— Стивен Хьюстон

+ Джон Мэйсон (John Mason) (клавишные)

Дискография

Альбомы 
 Future Legends (Dawn Records, 1973)
 Future Legends (1:27)
 Decision (6:21)
 As Day Breaks With Dawn (4:58)
 Graveyard Epistle (6:14)
 Lord of the Incubus (6:20)
 Olde Tyme Future (5:33)
 Song For A Thought (7:25)
 Future Legends (0:47)
 Записано в Искейп, Кент, июль 1973 года. Выпущено 5 октября 1973 года
 Продюсер: Денис Тейлор (Denis «it’llallworkoutinthemix» Taylor)
 Звукооператор: Тони Тавернер (Tony Taverner)
 Композиции написаны Винсентом МакКаскером (с Полом Чарлзом (Paul Charles) в качестве сокомпозитора композиции «Graveyard Epistle») и аранжированы Винсентом МакКастером и Стивеном Хьюстоном
 Pye Records (DNLS 3053 ® 1973)

 Seven Secrets (Dawn Records, 1974)
 Faced With Shekinah (8:23)*
 Wise As Wisdom (7:07)***
 White Eyes (7:16)***
 Garden Lady (9:00)**
 Three Spires (5:00)**
 Elizabeth (7:45)*
 * Слова и музыка: Стивен Хьюстон
 ** Слова и музыка: Винсент МакКаскер
 *** Музыка: Винсент МакКаскер, слова: Пол Чарлз
 Записано в Искейп, Кент, в январе 1974 года. Выпущено 19 апреля 1974 года
 Продюсер: Дэвид Льюис (David Lewis)
 Звукооператор: Тони Тавернер
 Dawn Records (DNLS 3058 ® 1974)

 The Prince of Heaven’s Eyes (Dawn Records, 1974)
 It’s All Up Now *
 Prince of Darkness*
 Jaunting Car*
 Annie Austere*
 Knowing You**
 Crystal Brook**
 Seaward Sunset*
 The Perfect Wish*
 * Слова и музыка: Стивен Хьюстон
 ** Слова и музыка: Винсент МакКаскер
 Записано и сведено в Morgan Studios, Лондон, в августе-сентябре 1974 года. Выпущено 8 ноября 1974 года
 Продюсер: Питер Фаррели, Мартин Фой, Стивен Хьюстон, Винсент МакКаскер
 Звукооператор: Роджер Квестед (Roger Quested)
 Dawn Records (DNLH 2 ® 1974)

 Modern Masquerades (Dawn Records, 1975)
 Misty Morning Way *
 Masquerading With Dawn*
 Gormenghast***
 Mystery Might*
 Why*
 Janet Planet**
 Sheba’s Song****
 * Слова и музыка: Винсент МакКаскер
 ** Музыка: Винсент МакКаскер; слова: Пол Чарлз
 *** Музыка: Джон Мэйсон
 **** Музыка: Джон Мэйсон; слова: Пол Чарлз
 Записано в январе 1975 года
 Выпущено в феврале 1975 года
 Продюсер: Иан МакДональд (Ian McDonald)
 Dawn Records (DNLS 3070 ® 1975)

Синглы 
 Prince of Darkness/Annie Austere (Dawn Records, 1975)
 Выпущен 11 октября 1975 года
 Prince of Heaven/Jaunting Car (Dawn Records, 1975)
 Выпущен в декабре 1975 года
 Janet Planet/Misty Morning Way (Pye Records, 1975)

Сборник 
 Songs for a Thought (Sequel Records, 1992)

Переиздания на компакт-дисках

Полное переиздание Arcàngelo 
 Future Legends (Arcàngelo, 1995)
 Seven Secrets (Arcàngelo, 1995)
 Prince of Heaven’s Eyes (Arcàngelo, 1995)
 Modern Masquerade (Arcàngelo, 1995)

Сокращённое переиздание See for Miles Records 
 Future Legends/Seven Secrets (See for Miles Records, 1996)
 The Prince of Heaven’s Eyes/Modern Masquerades (See for Miles Records, 1996)
 При этом переиздании из состава каждого диска опущено по одной песне.

Сокращённое переиздание Sanctuary Records Group 
 It’s All Up Now: Anthology (2 диска) (Sanctuary Records Group, 2004)
 При этом переиздании из состава двух последних дисков опущены две песни.

Ссылки 
 Сайт Стивена Хьюстона
 Радио Майлза МакКи
 Официальный мемориальный сайт Fruupp (под редакцией проф. Роба Серверо (Rob Cervero) из Университета Беркли)

Музыкальные коллективы Великобритании
Группы прогрессивного рока из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1971 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1976 году